Musculus pectoralis major of grote borstspier
 Musculus pectoralis minor of kleine borstspier